Ла Деспедида има више значења:

 Ла Деспедида (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Деспедида (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику